Дискография британской певицы Эми Уайнхаус включает два студийных альбома и десять синглов.

Дебютный альбом Уайнхаус Frank, выпущенный в Великобритании на Island Records в октябре 2003 года, занял тринадцатое место в британском чарте альбомов, однако ни один из четырёх синглов с пластинки не поднялся выше 57-й строки. Её второй альбом Back to Black, изданный в октябре 2006 года, возглавил хит-парад Великобритании и добрался до седьмой позиции в американском Billboard 200. Он получил сертификат пятикратно платинового диска от Британской ассоциации производителей фонограмм и стал самым продаваемым альбомом 2007 года в Великобритании. Первый сингл с альбома «Rehab» занял седьмое место в британском чарте синглов и девятое — в американском Billboard Hot 100. Второй сингл «You Know I’m No Good» добрался до восемнадцатой строчки в Британии. В качестве синглов также были выпущены заглавный трек «Back to Black», «Tears Dry on Their Own» и «Love Is a Losing Game». Специальное подарочное издание этого альбома было выпущено в Великобритании в ноябре 2007 года и тоже возглавляло чарты. К середине 2009 года общий тираж Back to Black составил 2 985 303 экземпляров, и он занял восемнадцатое место среди самых продаваемых альбомов в Британии за всю историю.

Уайнхаус участвовала в записи с другими исполнителями, как например в песне «Valerie» из альбома Марка Ронсона Version. Этот сингл занял второе место в Великобритании. Она вместе с Матиа Буэной, бывшей участницей группы Sugababes, записали песню «B Boy Baby» для сольного альбома последней Real Girl.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Бокс-сеты

Мини-альбомы

Синглы

В качестве приглашённого исполнителя

Другие песни в чартах

Видеоальбомы

Видеоклипы

Прочие появления 
Следующие песни не были выпущены на студийных альбомах Эми Уайнхаус.

Примечания

Ссылки 
 
 

Уайнхаус, Эми
Эми Уайнхаус
Уайнхаус, Эми
Уайнхаус, Эми